Seewiesen ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Seewiesen (Neuenstadt am Kocher), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seewiesen (Pöcking), Ort mit Max-Planck-Institut für Ornithologie in Bayern
 Seewiesen (Gemeinde Weibern), Ortsteil der Gemeinde Weibern, Oberösterreich
 Seewiesen (Gemeinde Leutschach), Ortsteil von Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Seewiesen (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Seewiesen (Gemeinde Turnau), Ortsteil der Gemeinde Turnau, Steiermark
 Javorná na Šumavě, Ortsteil der Gemeinde Čachrov, Tschechien

Sonstiges:
 Bodenteicher Seewiesen, naturräumliche Singularität bei Bad Bodenteich, Niedersachsen
 Seewiesen (Dresden/Radebeul), alter Elbarm im Dresdner Elbtalkessel
 Langenhägener Seewiesen, Naturschutz- und Feuchtgebiet in Mecklenburg-Vorpommern.